Slovo pták může mít více významů:

obecně
pták – živočich, příslušník významné podskupiny obratlovců, třída ptáci (Aves)
bájný pták Fénix
pohádkový pták Noh
pohádkový pták Ohnivák

příjmení osob
Bohumil Pták (1869–1933) – český operní pěvec 
Dalibor Pták (1894-1960) – český klavírista a zpěvák
Jan Pták (1808-1860?) – hudebník a řezbář
Jaroslav Pták (* 1943) - český silniční motocyklový závodník
Jiří Pták (* 1946) – český veslař 
Marie Ptáková (1873–1953) – česká herečka
Pavel Pták (* 1947) – český matematik
Vlastimil Pták (1925–1999) – český matematik

místní názvy
Pták (Mladá Boleslav), neoficiální název místní části Mladá Boleslav IV města Mladá Boleslav

v názvech uměleckých děl
Modrý pták – více různých filmů (rozcestník)
Ptáci (film) – americký film
Ptáci (opera) – opera Waltera Braunfelse
Ptáci (divadelní hra) – komedie Aristofana

přenesené významy
 slangový výraz pro penis, užíván též coby pejorativní výraz či nadávka (srovnej v němčině sloveso vögeln [vulg. souložit]; Vogel [č. pták] ve významu penis tam chybí)

frazeologizmus
 být volný jako pták – být bez závazků
 být jako ptáček jarabáček – nedělat si s ničím a o nic starosti, být nezodpovědný
 mít po ftákách/ptákách – zmařit nebo mít zmařenou šanci či úmysl
 mít ptačí mozeček – být hloupý
 ptákovina – nesmysl, hloupost, pitomost
 ranní ptáče – člověk vstávající záhy ráno
 být pěkný ptáček – být prohnaný, vykutálený

Související články 
 Ptáček
 Ptáci (rozcestník)